Bordo Canoas är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Galeana och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Bordo Canoas ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo Canoas är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Bordo Canoas ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Cerro Los Monos,  meter över havet,  km öster om Bordo Canoas.  Trakten runt Bordo Canoas är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Francisco I. Madero,  km norr om Bordo Canoas. Omgivningarna runt Bordo Canoas är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)